Натуральне число 587
 587 рік до нашої ери
 587 рік нашої ери